Miriam Kolodziejova e Markéta Vondroušová erano le campionesse in carica dell'Australian Open 2015 - Doppio ragazze, ma entrambe non hanno preso parte a questa edizione (Kolodziejova per superamento limite d'età).

Anna Kalinskaya e Tereza Mihalikova hanno conquistato il titolo battendo in finale Dayana Yastremska e Anastasia Zarytska
per 6-1, 6-1.

Teste di serie

  Bianca Andreescu /  Charlotte Robillard-Millette (quarti di finale, ritiro)
  Anna Kalinskaya /  Tereza Mihalikova (campionesse)
  Vera Lapko /  Katherine Sebov (primo turno)
  Maria Mateas /  Anastasia Potapova  (secondo turno)

  Karman Thandi /  Pranjala Yadlapalli (quarti di finale) 
  Dayana Yastremska /  Anastasia Zarytska (finale) 
  Berfu Cengiz /  Ioana Minca (primo turno) 
  Mayuka Aikawa /  Chihiro Muramatsu (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Australian Open 2016